Estatísticas das sedes da Copa do Mundo FIFA de 2014 são informações estatísticas sobre as sedes da Copa.

Todas estatísticas foram atualizadas em 26 de junho de 2014 às 00:00 (UTC−3).

Estatísticas por Sede

Maiores Públicos 
Os dez maiores públicos da competição são:

Menores Públicos 

Copa do Mundo FIFA de 2014